Dikla oder Diklah (דִּקְלָה) ist eine Bezeichnung für:

Personen

 Dikla Goldenthal, israelische Leichtathletin, Teilnehmerin der Europaspiele 2015/Leichtathletik
 Dikla Dori (* 1973), israelische Musikerin
 Dikla, Sohn von Joktan in der Bibel (Gen 10,27; 1 Chr 1,21)

Orte
 Dikla oder Diqla, ehemalige israelische Siedlung auf der Sinai-Halbinsel (1967–1982)